Seschseschet ist der Name mehrerer altägyptischer Königinnen und Prinzessinnen:

 Merut Seschseschet, Prinzessin der ausgehenden 6. Dynastie
 Nebtinubchet Seschseschet, Tochter von Teti
 Seschseschet (Königsmutter), Mutter von Teti
 Seschseschet Idut, Tochter von Unas
 Seschseschet Scheschit, Tochter von Teti
 Seschseschet Scheschti, Tochter von Teti
 Seschseschet Watetchethor, Tochter von Teti

sowie von:

 Idut (Schmuckarbeiterin)